Сезон 1938 стал для ЦДКА 4-м в чемпионате СССР по футболу. Из-за того, что чемпионат был расширен до 26 команд, ЦДКА, занявший последнее место в прошлом сезоне, остался в группе А.

1938 год стал для команды примечателен тем, что в команду пришел Григорий Федотов. Для укрепления состава впервые была использована «призывная» политика — перспективных и сильных игроков других команд призывали на военную службу и зачисляли в команду. Федотов стал одним из первых "призывников".

Чемпионом четвертого розыгрыша чемпионата СССР стал московский Спартак. Таким образом он стал второй командой после московского Динамо, завоевавшей чемпионский дубль.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Соревнования

Чемпионат СССР

Турнирная таблица

Кубок СССР

1/32 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания 

1938
ЦДКА Москва